Арха́нгельское се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
Архангельское сельское поселение — в составе Губкинского городского округа
Архангельское сельское поселение — в составе Старооскольского городского округа

Вологодская область 
 Архангельское сельское поселение — в составе Сокольского района

Воронежская область 
 Архангельское сельское поселение — в составе Аннинского района
 Архангельское сельское поселение — в составе Хохольского района

Забайкальский край 
 Архангельское сельское поселение — в составе Красночикойского района

Кировская область 
 Архангельское сельское поселение — в составе Немского района

Краснодарский край 
 Архангельское сельское поселение — в составе Тихорецкого района

Липецкая область 
 Архангельское сельское поселение — в составе Елецкого района

Орловская область 
 Архангельское сельское поселение — в составе Урицкого района

Пермский край 
 Архангельское сельское поселение — в составе Юсьвинского района

Татарстан 
 Архангельское сельское поселение — в составе Новошешминского района

Тверская область 
 Архангельское сельское поселение — в составе Старицкого района

Тульская область 
 Муниципальное образование Архангельское — в составе Каменского района
 Муниципальное образование Архангельское — в составе Ясногорского района

Тюменская область 
 Архангельское сельское поселение — в составе Исетского района

Удмуртия 
 Архангельское сельское поселение — в составе Красногорского района

Челябинская область 
 Архангельское сельское поселение — в составе Сосновского района